Dit is een lijst met de leden van het partijbestuur van GroenLinks. In dit overzicht zijn alle stemhebbende leden van het hoofdbestuur in chronologische volgorde opgenomen, op basis van het jaar waarin zij verkozen werden.

N.B. deze lijst is incompleet voor de periode 1999-2005 en voor de periode na 2014

Zie ook 

Bestuur